Егеон (супутник) - супутник Сатурна.
 Егеон - у давньогрецькій міфології син Урана й Геї, сторукий велетень, що мав 50 голів.